Dit is de wereldranglijst van april 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 11 april 2012.

Mannen 04